Ро́бсон () — північно-англійське патронімічне прізвище, пов'язане із короткою формою Роб від особового імені Роберт.

Відомі носії 
  (;  1978) — шотландський футболіст, тренер.
 Боббі Робсон (; 1933—2009) — англійський футболіст і тренер.
 Браян Робсон (;  1957) — англійський футболіст, півзахисник.
 Браян Стенлі Робсон (;  1945) — англійський футболіст і футбольний тренер.
  (;  1982) — австралійський танцюрист і хореограф.
 Гай Коберн Робсон (; 1888—1945) — британський зоолог.
 Лора Робсон (;  1994) — британська тенісистка, олімпійська медалістка (2012).
  (; 1913—1978) — канадський кінорежисер і продюсер, двічі номінант на премію «Оскар» (1958, 1959).
 Мей Робсон (; 1858—1942) — австралійська і американська актриса і драматург.
 Наомі Робсон (;  1961)  — австралійська телеведуча американського походження.
 Поль Робсон (; 1898—1976) — американський співак (бас).
  (; 1902—1984) — британська акторка, номінантка на премію «Оскар» (1945).

Примітки 

Патронімічні прізвища